Power Rangers – serial telewizyjny
 Power Rangers (film 1995)
 Power Rangers (film 2017)